Název Tukleky má více sídel:

 Tukleky (Oslov) – vesnice v obci Oslov v okrese Písek
 Tukleky (Senožaty) – vesnice v obci Senožaty v okrese Pelhřimov
 Tukleky – zaniklá středověká ves na místě dnešní osady Leopoldov v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy